Agrocharis är ett släkte av flockblommiga växter. Agrocharis ingår i familjen flockblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
Agrocharis